Surt steht für:

 Surt (Mythologie), ein Riese in der nordischen Mythologie
 anderer Name für Sirte, libysche Hafenstadt
 Munizip Surt, eine Verwaltungsregion im Norden Libyens

SuRT steht als Abkürzung für:
 Sicherheits- und Regeltest beim IPSC, siehe International Practical Shooting Confederation #Zugang zum IPSC-Schießen/Sicherheits- und Regeltest (SuRT)

Abkürzung